Revolution (революция) может означать:

Музыка 
 Revolution — альбом Running Wild, выпущенный в 2000 году
 Revolution — альбом Insolence, выпущенный в 2001 году
 Revolution — альбом Елены Карлеуши, выпущенный в 2008 году.
 Revolution — альбом Lacrimosa, выпущенный в 2012 году, и одноимённая песня из него.
 «Revolution» — сингл Nevada Tan, выпущенный в 2007 году
 «Revolution» — песня The Beatles 1968 года
 «Revolution» — Миранда Ламберт 
 Revolution — альбом  Миранды Ламберт 
 The Revolution — музыкальная группа, основанная Принсем
 Revolution 9 — песня британской рок-группы The Beatles из их Белого альбома 1968 года.
 Revolution Begins — первый сингл с альбома Rise of the Tyrant шведской мелодик-дэт-метал-группы Arch Enemy.
 Revolution Dub — студийный альбом майского музыканта Ли «Скрэтч» Перри.
 Revolution Roulette — третий альбом финской рок-группы Poets of the Fall.
 Revolution! — седьмой студийный альбом американской поп-рок-группы Paul Revere & the Raiders.
 Revolution Renaissance — интернациональная англоязычная пауэр-метал-группа.
(R)evolution - девятый студийный альбом шведской пауэр-металл группы HammerFall.

Телевидение 
 «Revolution» — американский фантастический драматический телесериал.
 Revolution OS — документальный фильм, рассказывающий об истории GNU, Linux.
  — американская компания, занимающаяся производством фильмов и телепродукции.

Компьютерные игры 
 Revolution — компьютерная игра 1986 года для ZX Spectrum (U.S. Gold)
 Revolution — компьютерная игра 2003 года для ПК компании FUN Labs
 Revolution Analytics — американская компания, производитель программного обеспечения.

Прочее 

 LADA Revolution и LADA Revolution III — российские спортпрототипы.

См. также 
 Революция
 Revolutions  — альбом Жана-Мишеля Жарра